

Населені пункти та їхні частини
 Старе — село в гміні Висока Пільського повіту Великопольського воєводства
 Старе — село в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Старе — частина села Адамовізна в гміні Ґродзиськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Старе — частина села Лончкі-Бжеські в гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Старе — осада в гміні Казьмеж Шамотульського повіту Великопольського воєводства

Старе — присілок, Акатовське сільське поселення, Гагарінський район, Смоленська область
 Старе — присілок, Баскаковське сільське поселення, Гагарінський район, Смоленська область
 Старе — село, Міжріченський район, Вологодська область

Старе — село, Кошицький край, округ Михайлівці

Селище:
 Старе — Луганська область, Алчевський район
Села:
 Старе — Київська область, Бориспільський район
 Старе — Київська область, Броварський район

 Старе — Черкаська область, Іркліївський район (затоплене село водами Кременчуцького водосховища у 1959—1960 роках)

Див. також 
 Старе місто
 Старий (значення)
 Стара (значення)

Примітки